Klondike kan referere til følgende:

 Klondike-området i Yukon-territorium i Canada;
 Et kortspil ved navn Klondike;
 Klondike, Texas, et postområde i staten Texas, USA (postnummer 75448);
 Klondikefloden, en biflod til Yukon-floden i den canadiske territorium af samme navn;
 Guldfeberen i Klondike
 Klondike – et område bestående af tilfældigt opførte huse og skure;
 Klondike (film) – dansk kortfilm fra 1994 instrueret af Anders Rønnow Klarlund